Il singolare del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Michael Chang che ha battuto in finale Johan Kriek 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Aaron Krickstein (primo turno)
 Kevin Curren (quarti di finale)
 John McEnroe (semifinali)
 Mikael Pernfors (quarti di finale)

 David Pate (secondo turno)
 Dan Goldie (secondo turno)
 Derrick Rostagno (primo turno)
 Mark Woodforde (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1988